Edwin Cheruiyot Soi – mezzofondista keniota
 Evans Cheruiyot – maratoneta keniota
 Ferguson Cheruiyot Rotich – mezzofondista keniota
 John Cheruiyot Korir – ex mezzofondista keniota
 Moses Cheruiyot Mosop – maratoneta e mezzofondista keniota
 Robert Kipkoech Cheruiyot – maratoneta keniota
 Timothy Cheruiyot – mezzofondista keniota
 Vivian Cheruiyot – mezzofondista e maratoneta keniota
 Willy Cheruiyot – maratoneta keniota